Chilii ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Chilii (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Chilii (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Chilii (Olt), Dorf im Kreis Olt

Siehe auch:
 Chili